

Architettura 
 Palazzo Gallenga-Gualino-Valenti – palazzo storico di Borgo Nuovo, zona storica di Torino
 Palazzo Gallenga Stuart – palazzo storico a Perugia, sede dell'Università italiana per stranieri

Persone 
 Antonio Gallenga – giornalista, scrittore e patriota italiano
 Maria Monaci Gallenga – stilista e designer italiana
 Romeo Gallenga Stuart – politico e dirigente sportivo italiano

Altro 
 Piazza Gallenga – piazza storica di Lanzo Torinese, nella città metropolitana di Torino